Theatre of Pain — третій студійний альбом американської групи Mötley Crüe, який був випущений 21 червня 1985 року.

Композиції 
 City Boy Blues - 4:10
 Smokin' in the Boys Room - 3:27
 Louder Than Hell - 2:32
 Keep Your Eye on the Money - 4:40
 Home Sweet Home - 3:59
 Tonight (We Need a Lover) - 3:37
 Use It or Lose It - 2:39
 Save Our Souls - 4:13
 Raise Your Hands to Rock - 2:48
 Fight for Your Rights - 3:50

Джерела 
 Theatre of Pain  allmusic
 Theatre of Pain last.fm

Альбоми Mötley Crüe
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми